Соланас — фамилия. Известные носители:

 Соланас, Валери (1936—1988) — американская радикальная феминистка, писательница и драматург.
 Соланас, Фернандо (1936—2020) — аргентинский кинорежиссёр, сценарист и политик.